Rowan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Rowan County (Kentucky)
 Rowan County (North Carolina)